Носсак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Носсак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер